Суперкубок Узбекистана по футболу 2016 года состоялся 17 февраля в Ташкенте на стадионе «Бунёдкор». Это уже четвёртый по счёту розыгрыш трофея в истории узбекского футбола. В матче за титул сразились Чемпион Узбекистана 2015 — ташкентский «Пахтакор» и обладатель Кубка Узбекистана 2015 — каршинский «Насаф». Роль номинального хозяина матча была отведена футбольному клубу «Насаф». Обладателем Суперкубка Узбекистана впервые в своей истории стал каршинский клуб.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Узбекистана: номинальным хозяином будет поля будет «Насаф» 
 «Насаф»- обладатель Суперкубка Узбекистана-2016 

Суперкубок Узбекистана по футболу
Футбол в Азии в 2016 году
Февраль 2016 года
События 17 февраля
Спортивные соревнования в Ташкенте
2017 год в Узбекистане
ФК «Насаф»
Матчи ФК «Пахтакор»
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016